Челюсткин — фамилия.

Известные носители:

 Челюсткин, Александр Борисович (1913 — 1976) — советский специалист по автоматизации металлургического производства. 
 Челюсткин, Игнатий Иванович (в монашестве Иов; ум. после 1635) — строитель Свенского Успенского монастыря Брянской епархии РПЦ. 
 Челюсткин, Михаил Михайлович (1866—1935) — генерал-майор РИА; командир 48-й артиллерийской бригады (1916—1917).

Примечания